Karl Allmenröder ist der Name folgender Personen:
 Karl Allmenröder (Pfarrer) (1828–1912), deutscher Pfarrer
 Karl Allmenröder (Richter) (1861–1926), deutscher Richter
 Karl Allmenröder (Jagdflieger) (1896–1917), deutscher Jagdflieger